АНТ-14 «Правда» — пассажирский самолёт, совершивший первый полёт 14 августа 1931 года.

История 
Изначально АНТ-14 имел следующее назначение: перелёты на сверхдальней трассе Москва — Владивосток. В марте 1930 года ГВФ и ЦАГИ подписали контракт. Он заключал в себе срочную разработку, в течение 3 месяцев, технических требований для АНТ-14, а также эскизного проекта. Руководили созданием самолёта назначенные опытнейшие инженеры: А. Архангельский разрабатывает фюзеляж, В. Петляков — крыло, Н. Некрасов — хвостовое оперение, а И. Погосский — моторное оборудование.

Серийное производство АНТ-14 не получилось, потому что маршрут Москва — Владивосток, для которого самолёт предназначался, в то время не имел достаточно насыщенного пассажиропотока. Зато АНТ-14 оставил заметный след в авиационной истории.

Конструкция 
Фюзеляж прямоугольного сечения, в максимальной части ширина и высота составляли 3,2 м.  Крыло аналогично крылу ТБ-3, но с увеличенным на 0,8 м центропланом. Внутри крыла располагались четыре топливных бака, общий объем топлива 2000 кг. Силовая установка - пять двигателей "Гном-Рон", мощностью по 480 л.с. Салон был рассчитан на 36 пассажиров, девять рядов кресел по четыре в каждом ряду с проходом посередине. В зимнее время колеса шасси заменяли на лыжи.

Экипаж самолета -  два пилота, штурман и бортпроводники. Кабина пилота и штурмана находилась в носовой части фюзеляжа, для контроля за работой моторов была предусмотрена кабина в центроплане с  фонарем, выступающем над фюзеляжем. Стабилизатор переставной, в процессе полета летчик мог изменять угол его установки.

Лётно-технические характеристики 
 Размах крыла, м — 40,40;
 Длина, м — 26,49;
 Высота, м — 5,02;
 Площадь крыла, м² — 240;
 Масса, кг:
 пустого самолёта — 10 828;
 максимальная взлётная — 17 530;
 Тип двигателя — 5 ПД Gnome Jupiter VI;
 Мощность, л. с. — 5×480;
 Максимальная скорость, км/ч:
 на высоте — 236;
 у земли — 195;
 Крейсерская скорость, км/ч — 204
 Практическая дальность, км — 1400
 Практический потолок, м — 4220
 Экипаж, чел — 2 (5);
 Полезная нагрузка — 32 пассажира или 4500 кг груза.

Примечания

Литература

Ссылки 
 АНТ-14 // Уголок неба.
 АНТ-14 // aviastar.org.
 АНТ-14 // globalsecurity.org.
 АНТ-14  // ctrl-c.liu.se.

Пассажирские самолёты СССР
Предсерийные самолёты и прототипы